Desa Kedungwinong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungwinong (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 110,88), Jawa Tengah, 
 Desa Kedungwinong (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 110,90), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar